Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936 odbyła się w dniach 12 – 13 lutego 1936 roku na skoczni Große Olympiaschanze i trasie biegowej w Garmisch-Partenkirchen. Zawodnicy najpierw musieli pokonać dystans 18 km w biegu narciarskim, a następnie oddali po trzy dwa skoki na skoczni. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytułu mistrzowskiego bronił Norweg Johan Grøttumsbråten, który uprzednio zakończył karierę. Nowym mistrzem olimpijskim został kolejny Norweg – Oddbjørn Hagen, pozostałe miejsca na podium zajęli jego rodacy, kolejno Olaf Hoffsbakken i Sverre Brodahl.

Wyniki

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1936
1936